Regno Unito
Meriden – città della Contea di West Midlands
 Stati Uniti d'America
Meriden – città della Contea di New Haven, Connecticut
Meriden – città della Contea di Cherokee, Iowa
Meriden – città della Contea di Jefferson, Kansas
Meriden – città della Contea di LaSalle, Illinois
Meriden – città della Contea di Sullivan, New Hampshire
Meriden – città della Contea di Barbour, Virginia Occidentale
Meriden – città della Contea di Laramie, Wyoming